Huhmarsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huhmarsaari (ö i Joutsa), Mellersta Finland, 
 Huhmarsaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar